Escolà, membre d'una escolania
 Peix de les espècies de peix marí de la família dels Lotidae com Molva molva, Molva macrophthalma, Molva dypterygia.
 Toponímia:
 Ca l'Escolà (Bertí), masia del municipi de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Ca l'Escolà (Cabanelles), masia al municipi de Cabanelles (Alt Empordà) 
 Ca l'Escolà (Manlleu), edifici industrial al municipi de Manlleu (Osona) 
 Casa de l'Escolà, masia al poble de Claramunt (municipi de Tremp)
 La Font de l'Escolà, partida rural del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Masia de l'Escolà, masia del municipi de Gavet de la Conca 
 Mola de l'Escolà, muntanya al municipi d'Arbolí (Baix Camp)
 Puig de l'Escolà, muntanya del massís de Randa (Mallorca) repartida entre els municipis de Llucmajor i d'Algaida
 Biografies:
 Dodó Escolà (Artesa de Segre, 1920 - Barcelona, 2005). cantant que va ser
 Joan Escolà (Anglesola, 1927 - Barcelona, 1963), ciclista català 
 Josep Escolà, diversos personatges
 Salvador Escolá Arimany (Sarrià, 1854 - Madrid, 1905), pintor català